Max Meili ist der Name folgender Personen:

* Max Meili (Sänger) (1899–1970), Schweizer Sänger (Tenor) 
 Max Meili (Fussballspieler) (* 1946), Schweizer Fußballspieler